Tensift bezeichnet:

 Tensift (Region), Region in Marokko
 Tensift (Fluss), Fluss in Marokko